Der Kanton Vigy war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Metz-Campagne, im Département Moselle und in der Region Lothringen. Hauptort war die Stadt Vigy.

Im Jahr 2006 hatte der Kanton 14.634 Einwohner auf 189,44 km².

Gemeinden 

Vigy
Aufgelöst 2015